Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Hungarian Ladies Open) van 2019 vond plaats van 18 tot en met 24 februari 2019 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
De Belgische titelverdedigster Alison Van Uytvanck was als eerste geplaatst. Zij slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Tsjechische Markéta Vondroušová in drie sets. Van Uytvanck wist voor de tweede keer op rij het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2019.

Haar landgenote Kirsten Flipkens was als tweede geplaatst maar moest voor aanvang van haar eerste­ronde­wedstrijd forfait geven wegens griep.

Een derde Belgische, Ysaline Bonaventure, had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingsronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters waren thuisspeelster Fanny Stollár en de Spaanse Georgina García Pérez – zij besloten hun titel niet samen te verdedigen. García Pérez speelde aan de zijde van Tsjechische Renata Voráčová, maar verloor in de kwartfinale van het Russisch duo Anna Blinkova en Anastasija Potapova. Stollár wist met de Britse Heather Watson opnieuw de finale te bereiken – ditmaal slaagde zij er evenwel niet in deze te winnen; zij werden als derde reekshoofd verslagen door het ongeplaatst Russisch duo Jekaterina Aleksandrova en Vera Zvonarjova in de match-tiebreak. Het was voor Aleksandrova de eerste WTA-titel – Zvonarjova had al acht eerdere titels op haar palmares.

De Belgische Kirsten Flipkens en Johanna Larsson waren als eerste geplaatst – maar kort voor aanvang van hun eersterondewedstrijd moesten zij forfait geven door griepklachten van Flipkens.

De Nederlandse Bibiane Schoofs speelde aan de zijde van de Amerikaanse Madison Brengle maar verloor haar eersterondewedstrijd.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2019
Boedapest